Heracleum rodnense är en flockblommig växtart som beskrevs av Erasmus Iuliu Nyárády och Ioan Todor. Heracleum rodnense ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
rodnense